Аркесилай — греческое () и латинское (Arcesilaus) имя. Известные носители:

 Аркесилай (мифология) — вождь беотийцев под Троей.
 Аркесилай из Питаны — древнегреческий философ-академик.
 Аркесилай (сатрап) — македонский сатрап Месопотамии в 323—321 годах до н. э.
 Аркесилай (консул) — консул Римской империи 267 года.
Четыре царя Кирены:
 Аркесилай I — 591 до н. э. — 575 до н. э.
 Аркесилай II — 554 до н. э. — 550 до н. э.
 Аркесилай III — 530 до н. э. — 515 до н. э.
 Аркесилай IV — 466 до н. э. — 439 до н. э.

Прочее 
 (20961) Аркесилай — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.